Буальдьё (Буальдье; Буальдие; ) — слово французского происхождения.

  (1824—1886) — французский энтомолог.
 Буальдьё, Франсуа-Адриен (1775—1834) — французский композитор; его именем названы парижская площадь и руанский мост.
 Мост Буальдьё — бывший мост в Руане, возведённый в 1880 и разрушенный в 1940. Изображёния:
 «Мост Буальдьё в Руане в дождливый день» (1896) — картина художника-импрессиониста Камиля Писсарро.
  (1955) — через реку Сену в Руане, единственный городской мост на заклёпках, остальные сварные.